Ната́ниель Па́ркер (; род. 18 мая 1962 года, Лондон, Великобритания) — английский актёр кино, ТВ и театра, известный по роли инспектора Томаса Линли в криминально-драматическом сериале производства BBC «».

Биография 
Натаниэль Паркер родился в Лондоне, он младший сын бизнесмена и руководителя British Rail сэра Питера Паркера и Джиллиан, леди Паркер, врача общей практики и эксперта по садоводству, автора книги «Чистое удовольствие: Создание романтического сада». У него есть два старших брата, Алан, который является председателем Brunswick Group, и Оливер — режиссёр, а также сестра Люси.

Паркер начинал актёрскую карьеру в , а после обучения в Лондонской академии музыки и драматического искусства, стал членом Королевской Шекспировской компании в 1986 году.

Личная жизнь 
Паркер женат на актрисе Анне Патрик с 1992 года. Супруги живут в Глостершире со своими дочерьми Анджеликой (род. 1996) и Рафаэллой (род. 1998).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства
Киноактёры Великобритании